Atropo – Moira nella mitologia greca (Parca nella mitologia romana)
 Atropo – dipinto presente nella Quinta del Sordo di Francisco Goya
 Atropo – sommergibile della Regia Marina varato nel 1912
 Atropo – sommergibile posamine della Regia Marina varato nel 1938